Trindade (port. Dreifaltigkeit) steht für:

 Trindade (Insel), eine brasilianische Insel, Teil der Inselgruppe Trindade und Martim Vaz
 Trindade (Beja), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho do Beja, Portugal
 Trindade (Florianópolis), einen Stadtteil von Florianópolis im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Trindade (Goiás), eine Stadt und Gemeinde im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Trindade (Paraty), einen Badeort im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Trindade (Pernambuco), eine Stadt im Bundesstaat Pernambuco, Brasilien
 Trindade (São Tomé und Príncipe), die Hauptstadt des Distrikts Mé-Zóchi auf São Tomé und Príncipe
 Trindade (Vila Flor), einen Ortsteil von Vila Flor, Portugal
 eine Bahnstation der Metro do Porto in Portugal, siehe Bahnhof Porto Trindade
 Trindade do Sul, Gemeinde des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Brasilien

Trindade ist der Familienname folgender Personen:

 Ade Trindade (* 1995), osttimoresischer Fußballspieler
 Antônio Augusto Cançado Trindade (* 1947), brasilianischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Carlos Maria Trindade (* 1954), portugiesischer Musiker, Arrangeur und Produzent
 Elias Mendes Trindade (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Gabriela Ruivo Trindade (* 1970), portugiesische Schriftstellerin 
 Gil da Cruz Trindade (* 1982), osttimoresischer Marathonläufer
 Henrique Golland Trindade (1897–1974), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Botucatu
 Jesús Trindade (* 1993), uruguayischer Fußballspieler 
 Jorge Trindade Neves de Camões (* 1969), osttimoresischer Diplomat
 José Alves de Sà Trindade (1912–2005), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Montes Claros
 Leonel Trindade (1903–1992), portugiesischer Archäologe und Museumsdirektor
 Manuel d’Almeida Trindade (1918–2008), römisch-katholischer Bischof von Aveiro, Portugal
 Zélia Trindade (* 1969), osttimoresische Juristin